McCarey ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron McCarey (* 1992), irischer Fußballspieler
 Leo McCarey (1898–1969), US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor